Ian Edward Wright MBE (Woolwich, 3 de novembro de 1963) é um ex-futebolista inglês.

Jogava como atacante, e ganhou fama jogando por Crystal Palace e Arsenal, e também pela Seleção Inglesa. Atualmente trabalha em programas esportivos de televisão e rádio.

É pai dos jogadores Bradley e Shaun Wright-Phillips (deste, adotivo).

Carreira em clubes
Wright começou a carreira em 1985, no Crystal Palace, onde disputou 225 jogos e marcou noventa gols, desempenho que levou o Arsenal a contratá-lo, em 1991, por 2,5 milhões de libras. Em sua primeira temporada pelos Gunners, ganhou a Chuteira de Ouro em virtude de ter sido artilheiro do Campeonato Inglês, com 29 gols marcados.

Até 1998, já com Arsène Wenger no comando, Wright participaria de 288 partidas com a camisa do Arsenal, marcando 185 gols. No mesmo ano, foi para o West Ham, onde permaneceu por um ano - jogou 22 partidas e marcou nove gols. Em 1999, foi emprestado ao Nottingham Forest, onde novamente deixou a sua marca: fez cinco gols em dez partidas. Também em 1999, assinou com o Celtic, atuando em oito partidas.

Wright encerrou sua trajetória como jogador em 2000, quando atuava pelo Burnley, aos 36 anos.

Seleção Inglesa
Pela Seleção Inglesa, Wright disputou 33 pela equipe principal, marcando 9 gols. Jogou também 3 partidas pelo time B, entre 1989 e 1992.

Esquecido por Bobby Robson para a Copa de 1990, também não foi convocado para a Eurocopa de 1992. Participou apenas do Torneio da França de 1997, marcando um gol contra a Itália. Porém, não seria convocado por Glenn Hoddle para a Copa de 1998.

A última partida de Wright com a camisa da Inglaterra aconteceria também em 1998, contra a Croácia, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2000.

Títulos

Individuais 
 MBE: 2002
 Time do Ano da PFA: 1993, 1997
 Hall da Fama do Futebol Inglês: 2005

Crystal Palace 
 Second Division playoffs: 1988–89
 Full Members Cup: 1991

Arsenal 
 FA Premier League: 1997/98
 Copa da Inglaterra: 1992/93 e 1997/98
 Recopa Europeia: 1993-94
 Copa da Liga Inglesa: 1993

Seleção Inglesa 
 Torneio da França: 1997
 England Challenge Cup: 1991

Futebolistas afro-britânicos
Futebolistas da Inglaterra
Futebolistas do Arsenal F.C.
Futebolistas do Celtic Football Club
Futebolistas do Crystal Palace F.C.
Futebolistas do Nottingham Forest F.C.
Futebolistas do Burnley F.C.
Futebolistas do West Ham United F.C.